

Biografia 
Le sue prime esperienze attoriali cominciano nella sua città natale sul palco di un piccolo circolo teatrale del centro storico, il circolo A.R.C.A.S. dove interpreta il ruolo del Piccolo Principe, adattamento dell'omonimo romanzo di Antoine de Saint-Exupéry. Dopo aver frequentato il liceo linguistico a Napoli, frequenta per due anni la Scuola di Cinema di Napoli La Ribalta. Le prime esperienze televisive iniziano nel 2007, quando interpreta Totó Infante nella serie televisiva La nuova squadra. Nel 2009 gli viene affidato il personaggio di Gianni Vitale nella famosa serie ambientata a Napoli Un posto al sole, che riprende nel 2016. Dal 2014 al 2017 interpreta Capa 'e Bomba nella serie targata Sky, Gomorra. Nel 2015 è tra i protagonisti del cortometraggio Tutto quello che non ci siamo detti di Giovanni Dota al fianco di Eduardo Scarpetta. Interpreta Enzo Scanno nella serie tv L'amica geniale diretto da Saverio Costanzo e Daniele Lucchetti. Nel 2020 interpreta Enitos nella serie prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia in onda su SkyAtlantic: Romulus. Nel 2023 interpreterà Roberto Matese nella serie Netflix La vita bugiarda degli adulti, tratta dall'omonimo romanzo di Elena Ferrante.

Filmografia

Cinema 
 San Valentino Stories, regia di Antonio Guerriero, Emanuele Palamara, Gennaro Scarpato (2018)

Televisione 
 La nuova squadra - serie TV, episodio 1x01 (2007)
 Un posto al sole - serie TV (2009 e 2016)
 Gomorra - La serie - serie TV regia di Stefano Sollima, Claudio Cupellini, Francesca Comencini e Claudio Giovannesi (2014-2017)
 I bastardi di Pizzofalcone, regia di Carlo Carlei - serie TV, episodio 1x05 (2017)
 Non uccidere, regia di Michele Alhaique - serie TV, episodio 2x22 (2018)
 L'amica geniale - serie TV regia di Saverio Costanzo, Daniele Luchetti (2018-in corso)
 Romulus - serie TV, 3 episodi (2020)
 La vita bugiarda degli adulti, regia di Edoardo De Angelis –  serie TV (2023)

Cortometraggi 
 Tutto quello che non ci siamo detti, regia di Giovanni Dota (2015)
 Quiet Generation, regia di Antimo Campanile (2016)
 Il nostro limite, regia di Adriano Morelli (2017)

Note

Collegamenti esterni